Кубок африканских наций 1976 был 10-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 29 февраля по 14 марта 1976 года в Эфиопии. Формат розыгрыша был изменён: вместо полуфиналов, матча за 3 место и финала игрался однокруговой турнир.

Отборочный турнир

Первый этап

Группа A

Группа B

Финальная группа

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Нджо Леа

3 мяча
  Ахмед Фарас
  Баба Оту Мохаммед
  Али Гагарин

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1976 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1976 году
Февраль 1976 года
Март 1976 года
Международные соревнования по футболу в Эфиопии
1970-е годы в Эфиопии